Chet Allen puede referirse a:
 Chet Allen (actor), actor estadounidense, nacido el 17 de agosto de 1928.
 Chet Allen (actor infantil), actor infantil estadounidense, 1939 – 1984.